Stéphane Dalmat (Joué-lès-Tours, 16 de fevereiro de 1979) é um ex-futebolista francês que atuava como volante.

Ele é irmão mais velho dos futebolistas Wilfried e Cyril. Durante a temporada de 2005–2006, Stéphane e Wilfried defenderam o Racing Santander.

Títulos

Lens

Copa da Liga Francesa: 1998–99

Bordeaux

Copa da Liga Francesa: 2006–07

Ligações externas

FootballDatabase.eu

Naturais de Joué-lès-Tours
Futebolistas da França
Futebolistas de La Berrichonne de Châteauroux
Futebolistas do Racing Club de Lens
Futebolistas do Olympique de Marseille
Futebolistas do Paris Saint-Germain Football Club
Futebolistas do Football Club Internazionale Milano
Futebolistas do Tottenham Hotspur F.C.
Futebolistas do Toulouse Football Club
Futebolistas do Real Racing Club de Santander
Futebolistas do Football Club des Girondins de Bordeaux
Futebolistas do Football Club Sochaux-Montbéliard
Futebolistas do Stade Rennais Football Club